П-35 может означать:
 П-35 «Сатурн» — радиолокационная станция.
 П-35 — советская крылатая противокорабельная ракета.